Nic osobistego (Strictly Business) – amerykański film z 1991 roku w reżyserii Kevina Hooksa
 Nic osobistego (Ничего личного) – rosyjski film z 2007 roku w reżyserii Łarisy Sadiłowej
 Nic osobistego (Nothing Personal) – holendersko-irlandzki film z 2009 roku w reżyserii Urszuli Antoniak